Théodore Tronchin ist der Name folgender Personen:

* Théodore Tronchin (Theologe) (1582–1657), Genfer Theologe
 Théodore Tronchin (Mediziner) (1709–1781), französisch-genfer Arzt